Амфмнемуры () — род веснянок из семейства немуриды.

Внешнее строение 
Взрослые особи имеют узкое тело длиной от 5 до 10 мм. Крылья прозрачные или дымчатые, иногда с пятнистым рисунком. Шея с четырьмя жабрами, имеющими каждая от 5 до 16 ветвей. Церки одночлениковые. У личинок также имеются две пары разветвлённых шейных жабр. Длина тела личинки 5—8 мм.

Биология 
Личинки типичные обитатели холодных горных водотоков, питаются детритом. Развитие происходит с летней диапаузой. Имаго вылетает обычно осенью.

Классификация 
В мировой фауне около 180 видов.

Распространение 
Представители рода встречаются в Северном полушарии от Арктики до юга Мексики, Северной Африки и Зондских островов.

Примечания 

Немуриды
Роды веснянок